Сен-Ваа́с-де-Лонмо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 649,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ваас-де-Лонмон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ваас-де-Лонмон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ваас-де-Лонмон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ваас-де-Лонмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ваас-де-Лонмон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза